Ки́евская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Киевская улица — улица в Астрахани.
 Киевская улица — улица в Ахтубинске.
 Киевская улица — улица в Владивостоке.
 Киевская улица — улица в Волгограде.
 Киевская улица — улица в Грозном.
 Киевская улица — улица в Иркутске.
 Киевская улица — улица в Калининграде.
 Киевская улица — улица в Краснодаре.
 Киевская улица — улица в Липецке.
 Киевская улица — улица в Луге.
 Киевская улица — улица в Москве.
 Киевская улица — улица в Новосибирске.
 Киевская улица — улица в Пензе.
 Киевская улица — улица в Самаре.
 Киевская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Киевская улица — улица в Саратове.
 Киевская улица — улица в Таганроге.
 В Томске:
 Киевская улица;
 Новокиевская улица;
 1-я Новокиевская улица;
 2-я Новокиевская улица;
 3-я Новокиевская улица.
 Киевская улица — улица в Тюмени.
 Киевская улица — улица в Уфе.
 Киевская улица — улица в Хабаровске.
 Киевская улица — улица в Челябинске.

Белоруссия 
 Киевская улица — улица в Гомеле.
 Киевская улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Киевская улица — улица в Алма-Ате.

Кыргызстан 
 Киевская улица — улица в Бишкеке.

Крым 
 Киевская улица — улица в Керчи.
 Киевская улица — улица в Севастополе.
 Киевская улица — улица в Симферополе.
 Киевская улица — улица в Феодосии.
 Киевская улица — улица в Ялте.

Украина 
 Киевская улица — улица в Виннице.
 Киевская улица — улица в Днепре.
 Киевская улица — улица в Житомире.
 Киевская улица — улица в Запорожье.
 Киевская улица — улица в Ивано-Франковске.
 Киевская улица — улица в Каменском.
 Киевская улица — улица в Каневе.
 Киевская улица — улица в Киеве.
 Киевская улица — улица в Кременчуге.
 Киевская улица — улица во Львове.
 Киевская улица — улица в Мариуполе.
 Киевская улица — улица в Прилуках.
 Киевская улица — улица в Ровно.
 Киевская улица — улица в Умани.
 Киевская улица — улица в Харькове.
 Киевская улица — улица в Херсоне.
 Киевская улица — улица в Хмельницком.
 Киевская улица — улица в Чернигове.
 Киевская улица — улица в Черновцах.
 Киевская улица — улица в Фастове.

См. также 
 Киевская площадь (Луцк)
 Киевское шоссе
 Киевская (станция метро)
 Киевский вокзал

Улицы, названные в честь городов